Schillinger ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Schillinger (1847–1902), deutscher Fischzüchter und Fischereiberater
 Alois Schilliger (1924–2004), Schweizer Komponist, Kapellmeister und Klavierspieler
 Andreas Schillinger (* 1983), deutscher Radsportler
 August Schillinger (1876–1939), deutscher Diplomat und Generalkonsul in Krakau
 Florian Schillinger (* 1985), deutscher Nordischer Kombinierer

 Heinz Schillinger (1929–2008), deutscher Grafiker
 Herbert Schillinger (* 1953), deutscher Manager
 Johann Jakob Schillinger (1750–1821), deutscher Maler
 Josef Schillinger (1908–1943), deutscher SS-Oberscharführer im KZ Auschwitz-Birkenau
 Joseph Schillinger (1895–1943), US-amerikanischer Komponist und Mathematiker
 Reinhold Schillinger (* 1949), deutscher Theaterregisseur und Dramaturg
 Tilmann Schillinger (* 1966), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Schilliger